Зямбайгурт — деревня в Вавожском районе Удмуртии, центр муниципального образования Зямбайгуртское сельское поселение.

География 
Располагается на реке Седмурча в 19 км западнее Вавожа.

История 
По сведениям 1859—1873 годов деревня входила в Малмыжский уезд Вятской губернии и проживало 232 мужчины и 249 женщин.

В 2012 году территория деревни Зямбайгурт увеличена более чем на 9 га за счет земельных угодий, находящихся в собственности МО «Зямбайгуртское».

Население 

 Национальный состав

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Вавожского района